Pácora – comune della Colombia
 Pacora – comune del Panama